Amoer of Heilongjiang (historische Nederlandse naam: Heiloeng-tjiang) kan verwijzen naar:

 Amoer (rivier), een rivier in Noordoost-Azië
 Oblast Amoer, een Russische oblast
 Heilongjiang, een provincie in China
 Heilongjiang Indoor Rink, de provinciale schaatsbaan